Соревнования в беге на 5000 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 — 19 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Главным претендентом на победу была эфиопская бегунья Алмаз Аяна, перед началом соревнований имевшая второе самое быстрое время в истории, а также золотую медаль в беге на 10 000 метров. Ее главными конкурентками были кенийки, но в основном серебряный призер игр в беге на 10 000 метров Вивиан Черуйот. 

Победителем забега стала Вивиан Черуйот, завоевав первую золотую медаль Олимпийских игр, второй стала еще одна представительница Кении Хеллен Обири, замкнула тройку Алмаз Аяна. Все три спортсменки показали время лучше Олимпийского рекорда установленного на Олимпийских играх 2000 года румынской спортсменкой Габриэлой Сабо.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований  Вивиан Черуйот установила новый Олимпийский рекорд — 14:26,17.

Результаты

Раунд 1

Забег 1

Забег 2 
Во время забега, Эбби д’Агостино и Никки Хамблин столкнулись и упали. д’Агостино первая поднялась, но вместо того чтобы продолжить бежать дальше, она помогла Хамблин подняться. Вскоре, во время забега д’Агостино начала хромать и упала. На этот раз Хамблин остановилась и помогла ей подняться, чтобы закончить забег. После финиша, организаторы решили квалифицировать Никки Хамблин и Эбби д’Агостино в финал, вместе с Дженнифер Вент, которая также пострадала от столкновения. Хамблин и д’Агостино впоследствии были награждены «Fair Play Award», хотя изначально появилась информация, о награждении медалью Пьера де Кубертена.

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года